Алекса́ндр Фили́ппович Фролов:
 Фролов, Александр Филиппович (1804—1885) — декабрист.
 Фролов, Александр Филиппович (1918—1995) — полковник, Герой Советского Союза.